Die Badminton-Asienmeisterschaft 2022 fand vom 26. April bis zum 1. Mai 2022 im Muntinlupa Sports Complex in Muntinlupa, Philippinen,  statt.

Medaillengewinner

Sieger Gruppenphase

Herreneinzel

Setzliste 
 Kento Momota (1. Runde)
 Anthony Ginting (Viertelfinale)
 Lee Zii Jia (Champion)
 Jonatan Christie (Finale)
 Lakshya Sen (1. Runde)
 Loh Kean Yew (Viertelfinale)
 Srikanth Kidambi (2. Runde)
 Kanta Tsuneyama (Viertelfinale)

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 
 Akane Yamaguchi (Finale)
 An Se-young (Halbfinale)
 Nozomi Okuhara (1. Runde)
 P. V. Sindhu (Halbfinale)
 He Bingjiao (Viertelfinale)
 Pornpawee Chochuwong (Viertelfinale)
 Busanan Ongbumrungpan (1. Runde)
 Sayaka Takahashi (Viertelfinale)

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (2. Runde)
 Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Viertelfinale)
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (Viertelfinale)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Halbfinale)
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Finale)
 Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (2. Runde)
 Choi Sol-gyu / Seo Seung-jae (zurückgezogen)
 Goh Sze Fei / Nur Izzuddin (Halbfinale)

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 
 Chen Qingchen / Jia Yifan (Champions)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (Viertelfinale)
 Kim So-young / Kong Hee-yong (1. Runde)
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Halbfinale)
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Viertelfinale)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (2. Runde)
 Pearly Tan Kong Le / Thinaah Muralitharan (Viertelfinale)
 Ashwini Ponnappa / Siki Reddy (zurückgezogen)

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Mixed

Setzliste 
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Champions)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Halbfinale)
 Wang Yilu / Huang Dongping (Finale)
 Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (Halbfinale)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (zurückgezogen)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (1. Runde)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Viertelfinale)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (2. Runde)

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 Turnierseite

Metro Manila
2022
Asienmeisterschaft 2022
Badmintonwettbewerb auf den Philippinen